Il doppio  del Banja Luka Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Dustin Brown e Rainer Eitzinger erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

James Cerretani e David Škoch hanno battuto in finale Adil Shamasdin e Lovro Zovko 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Adil Shamasdin /  Lovro Zovko (finale)
  James Cerretani /  David Škoch (campioni)

  Pere Riba /  Gabriel Trujillo Soler (semifinali)
  Max Raditschnigg /  Simone Vagnozzi (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Banja Luka Challenger 2010